Denumirea de Omarcevo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Omarcevo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven;
 Omarcevo, un sat în comuna Kaolinovo, regiunea Șumen.